

Примітки 
а можна не таблицю

Списки річок